Пчеляков Андрій Володимирович (* 1972) — казахський хокеїст, правий нападник. Тренер клубу «Металург» (Жлобин) в Білоруській Екстралізі.
 Пчеляков Олександр Павлович (1908—1978) — депутат Верховної ради РРФСР 2—3-го скликань. Депутат Верховної ради СРСР 4—5-го скликань.

російські прізвища